Capoeiras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Capoeiras (ort), Pernambuco, 
 Capoeiras (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar